

Geografia

Australia 
 Hall – miejscowość

Austria 
 Bad Hall – miasto w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Steyr-Land
 Hall in Tirol – miasto w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Innsbruck-Land
 Hall in Tirol – stacja kolejowa w Hall in Tirol

Holandia 
 Hall – miejscowość

Stany Zjednoczone 
 Hall – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ontario
 Hall (ang. Hall Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Bureau
 Hall (ang. Hall Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Dubois
 Hall (ang. Hall Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Gates
 Hall (ang. Hall Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Sargent
 Hall (ang. Hall Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Perkins
 hrabstwo Hall (ang. Hall County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Hall (ang. Hall County) – w stanie Nebraska
 hrabstwo Hall (ang. Hall County) – w stanie Teksas

Szwajcaria 
 Hall – dawna nazwa gminy Alle

Osoby 
 Aleksander Hall – polski polityk konserwatywny
 Alexander Hall (1880-1943) – kanadyjski piłkarz; zobacz również inne osoby o takim imieniu i nazwisku
 Edwin Hall – fizyk amerykański
 George Hall – kanadyjski aktor
 Katarzyna Hall – polska polityk
 Lincoln Hall – australijski wspinacz, pisarz
 Michael C. Hall – aktor amerykański
 Pauline Hall – norweska kompozytorka
 Philip Hall – matematyk brytyjski
 Radclyffe Hall – brytyjska pisarka, autorka Studni samotności
 William Henry Hall – szef British Department of Naval Intelligence w latach 1887–1889
 William Reginald Hall – szef British Department of Naval Intelligence w latach 1914–1919

Inne 
 hall – duże pomieszczenie komunikacyjno-pobytowe
 Hall – były amerykański zespół i konstruktor wyścigowy

Zobacz też 
 Hal